|-
| 175701 - ||  || 23 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175702 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175703 - ||  || 19 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175704 - ||  || 14 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175705 - ||  || 24 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|  ||  || 24 martie 1996 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 175707 - ||  || 20 august 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 175708 - ||  || 9 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 175709 - ||  || 5 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175710 - ||  || 23 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 175711 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175712 ||  || 5 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 175713 - ||  || 4 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175714 - ||  || 9 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175715 - ||  || 1 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175716 - ||  || 9 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175717 - ||  || 6 februarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175718 ||  || 2 februarie 1997 ||  || 
|-
| 175719 - ||  || 2 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175720 - ||  || 2 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175721 - || 1997 GU || 6 aprilie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 175722 - ||  || 5 aprilie 1997 ||  || 
|-
| 175723 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 175724 - ||  || 8 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175725 - ||  || 7 iulie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175726 Borda ||  || 29 august 1997 || Dax || Dax
|-
| 175727 - ||  || 28 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175728 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175729 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 175730 - ||  || 18 februarie 1998 ||  || 
|-
| 175731 - ||  || 28 februarie 1998 || La Silla || 
|-
| 175732 - ||  || 6 martie 1998 ||  || 
|-
| 175733 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175734 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175735 - ||  || 17 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175736 - ||  || 21 aprilie 1998 || Caussols || 
|-
| 175737 - ||  || 20 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175738 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175739 - ||  || 5 mai 1998 ||  || 
|-
| 175740 - ||  || 22 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175741 - ||  || 26 iunie 1998 ||  || 
|-
| 175742 - ||  || 28 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 175743 - ||  || 24 iulie 1998 ||  || 
|-
| 175744 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175745 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175746 - ||  || 23 august 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175747 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175748 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175749 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175750 - ||  || 15 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175751 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175752 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175753 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175754 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175755 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175756 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175757 - ||  || 16 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 175758 - ||  || 21 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175759 - ||  || 23 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175760 - ||  || 23 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175761 - ||  || 27 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175762 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175763 - ||  || 12 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175764 - ||  || 20 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 175765 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175766 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175767 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 175768 - ||  || 11 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 175769 - ||  || 15 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 175770 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175771 - ||  || 7 decembrie 1998 ||  || , 
|-
| 175772 - ||  || 13 decembrie 1998 ||  || 
|-
| 175773 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175774 ||  || 14 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 175775 - ||  || 19 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 175776 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175777 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175778 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175779 - ||  || 9 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175780 - ||  || 10 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175781 - ||  || 16 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175782 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175783 - ||  || 19 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175784 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175785 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175786 - ||  || 12 august 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175787 - || 1999 QL || 17 august 1999 ||  || 
|-
| 175788 - ||  || 13 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175789 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175790 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175791 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175792 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175793 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175794 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175795 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175796 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175797 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175798 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175799 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 175800 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-